Milinković ist der Familienname folgender Personen:

 Branislav Milinković (1961–2012), serbischer Diplomat
 Georgine von Milinkovic (1913–1986), deutsche Opernsängerin
 Manuel Milinkovic (* 1994), französischer Fußballspieler
 Marko Milinković (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Milan Milinković (* 1985), serbischer Fußballspieler
 Sergej Milinković-Savić (* 1995), serbischer Fußballspieler
 Vanja Milinković-Savić (* 1997), serbischer Fußballspieler
 Zoran Milinković (* 1968), serbischer Fußballspieler